Керимли — фамилия. А также топоним.

Известные носители 
 Керимли, Азер Шамшид оглы (род. 1964) — депутат Милли Меджлиса Азербайджана.
 Керимли, Али Амиргусейн оглы (род. 1965) — азербайджанский государственный и политический деятель.
 Керимли, Таир Заидага оглы (род. 1956) — депутат Милли Меджлиса Азербайджана.

Топоним 
 Керимли — село в Кедабекском районе Азербайджана.
 Керимли — село в Огузском районе Азербайджана.